Друго Европско првенство у кошарци за жене 1950. је одржано у Будимпешти у Мађарској од 12. до 20. маја 1950. године у организацији ФИБА.

Учествовало је 12 репрезентација, које су жребом подељене у три групе.

Земље учеснице

Систем такмичења 
У групама се играло по једноструком лига систему (свако са сваким по једну утакмицу). По две првопласиране репрезентације из сваке групе пласирале су се у финалну групу за пласман од 1. до 6. места, а преостале две репрезентације играле су у групи за пласман од 7. до 12. места. У новим групама такође се играло по једноструком лига систему, а меусобни резултати репрезентација из исте друпе су пренети у новоформиране групе.

Групе

Група А 

О = одиграо, П = победио, И = изгубио, КД = кошева дао, КП = кошева примио, КР = кош разлика, Б = бодова

Група Б

Група Ц

Група за пласман од 7 до 12 места

Финална група

Коначан пласман

Састави екипа победница

Спољашње везе 
 ФИБА Европе ЕП за жене 1950.

Европско првенство у кошарци за жене
Кошарка у Мађарској
Спорт у Будимпешти
Кошарка у 1950.